Kivelson ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kivelson (1929–2003), Professor für Chemie an der University of California, Los Angeles
 Margaret Kivelson (* 1928), US-amerikanische Astrophysikerin und Professorin an der University of California, Los Angeles
 Steven A. Kivelson (* 1954), US-amerikanischer Physiker
 Valerie Kivelson, Professorin für Geschichte an der University of Michigan